En matemàtiques, la relació de Legendre pot expressar-se en qualsevol de les dues formes: com a relació entre integrals el·líptiques completes, o com a relació entre els períodes i els quasi-períodes de les funcions el·líptiques. Les dues formes són equivalents a mesura que els períodes i els quasi-períodes es poden expressar en termes d'integrals el·líptiques completes. Es va introduir (per a integrals el·líptiques completes) per Legendre (1811) i Legendre (1825).

Integrals el·líptiques completes 
La relació de Legendre indicada amb integrals el·líptiques completes és:

 

on K i K′ són les integrals el·líptiques completes de primera espècie per a valors satisfactoris , i E i E′ són les integrals el·líptiques completes de segona espècie.

Aquesta forma de relació de Legendre expressa el fet que el wronskià de les integrals el·líptiques completes (considerades com a solucions d'una equació diferencial) és una constant.

Funcions el·líptiques 
La relació de Legendre indicada amb funcions el·líptiques és:

 

on  i  són els períodes de la funció el·líptica de Weierstrass, i  i  són els quasi-periods de la funció zeta de Weierstrass. Alguns autors les normalitzen d'una manera diferent per factors de 2, en aquest cas el costat dret de la relació de Legendre és  o . Aquesta relació es pot provar integrant la funció zeta de Weierstrass sobre el límit d'una regió fonamental i aplicant el teorema dels residus de Cauchy.

Referències

Bibliografia 
 
 
 
 

Funcions el·líptiques